Гран-при Нидерландов 1969 года — четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1969 года. Автогонки прошли 21 июня 1969 года на трассе Зандворт.

Запрет антикрыльев в Монако активизировал усилия гоночных инженеров, старавшихся обеспечить наиболее эффективное сцепление колёс автомобилей с дорогой. Команды «Лотус» и «Матра» испытывали на тренировках перед Гран-при Нидерландов полноприводные автомобили: Грэм Хилл был за рулём экспериментального «Lotus 63», а Джеки Стюарт сел за руль «Matra MS84». Оба не были удовлетворены результатами и в гонке выступали на обычных «Lotus 49B» и «Matra MS80» соответственно. Команда BRM также испытывала новую модель P139 и так же предпочла старые автомобили, в то время как Вик Элфорд из Antique Automobiles отказался от использования устаревшего «Купера» и вышел на старт на современном «McLaren M7A».

Обладатель поула Йохен Риндт первоначально проиграл старт Грэму Хиллу, но на третьем круге смог выйти вперёд и лидировал до 17 круга, после чего сошёл из-за поломки привода. Примерно в то же время Хилл, шедший на третьем месте позади Джеки Стюарта, начал терять скорость из-за проблем с рулевым управлением и откатился на седьмое место. Стюарт, лидировавший весь остаток гонки, завоевал третью победу в четырёх гонках. Замкнувший призовую тройку Крис Эймон в единственный раз в сезоне приехал на подиум.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-2 Грэм Хилл

3-16 Йохен Риндт

17-90 Джеки Стюарт

Положение в чемпионате после Гран-при 

Показаны только 5 лучших позиций.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Нидерландов
События 21 июня
Июнь 1969 года
Спорт в Нидерландах в 1969 году